Rüstzeit steht für:
 Rüstzeit (Kirche), ein seelsorgliches Angebot der Kirche
 Rüstzeit (Technik), die Zeitdauer des Einrichtens einer Maschine
 Rüstzeit (Dienst), die Zeitdauer zum Anlegen von Dienstkleidung und -Ausrüstung